Кубок Сербії з футболу 2021–2022 — 16-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул знову здобула Црвена Звезда.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|8 вересня 2021

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 жовтня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 листопада 2021

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|30 листопада 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|1 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|2 грудня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|3 березня 2022

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 квітня 2022

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2021—2022
Сербія
Сербія
2021 у сербському спорті
2022 у сербському спорті